«Под каким-то знаком» () — комедийный кинофильм с Адриано Челентано в одной из ролей. Режиссёром кинофильма является Серджо Корбуччи.

Сюжет 
Данный кинофильм состоит из четырёх, независимых друг от друга, новелл: «Вода», «Воздух», «Земля», и «Огонь».

В первой новелле лоцману выпадает шанс сменить мужской пол на женский; во второй события «вертятся» вокруг танцевального конкурса; в новелле «Земля» простому каменщику предоставляется возможность провести день в качестве миллионера; а в четвёртой новелле показаны приключения назойливого телохранителя.

В ролях 
В главных ролях:
 Паоло Вилладжо;
 Марианджела Мелато;
 Адриано Челентано;
 Ренато Поццетто;
 Джованна Ралли;
 Альберто Сорди.
А также в титрах:
 Лучано Сальче;
 Уго Болонья;
 Массимо Больди;
 Джино Перниче;
 Джек Ла Кайенн;
 Лилли Карати;
 Марильда Дона;
 Джулиана Каландра;
 Мария Антоньетта Белуцци.

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Серджо Корбуччи;
 Сценаристы — Марио Амендола, Франко Кастеллано, Серджо Корбуччи, Джузеппе Моччиа, Альберто Сорди;
 Композитор — Лелио Луттацци;
 Продюсер — Франко Кристальди.

Ссылки 
 

Кинокомедии Италии
Кинокомедии 1975 года
Фильмы Италии 1975 года
Киноальманахи